Сокотепек има више значења:

 Сокотепек, Сан Маркос дел Ранчо (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сокотепек (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику